Гаррод () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаррод, Дороти (1892—1968) — британский археолог, ставшая первой женщиной, возглавившей кафедру в Оксбридже.
 Гаррод, Мартин (1935—2009) — генерал-лейтенант вооружённых сил Великобритании.